Ciawi (Banjarharjo)
 Ciawi (Bogor)
 Ciawi (Wanayasa)
 Ciawi (Karangnunggal)
 Ciawi (Palimanan)
 Ciawi (Tasikmalaya)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing